Wielka Fatra – pasmo górskie na Słowacji
 Mała Fatra – pasmo górskie na Słowacji
 Szypska Fatra